Севери́но Гаццелло́ни (; ) — итальянский .

Биография и творчество 
Сын музыканта. Учился в консерватории римской Академии Святой Цецилии. Более 30 лет играл в оркестре Итальянского радио и телевидения. В 1967 образовал трио с пианистом Гвидо Агости и виолончелистом Энрико Майнарди. Также выступал и записывал диски с Сальваторе Аккардо, Хайнцем Холлигером, оркестром I Musici.

Репертуар 
Исполнял музыку композиторов барокко (Вивальди, Бах, Гендель, Моцарт, Алессандро Скарлатти, Боккерини, Меркаданте, Тартини), Бетховена, а также современных композиторов (Стравинский, Рене Лейбовиц, Анри Пуссёр, Пьер Булез, Бруно Мадерна, Бернд Алоис Циммерман, Луиджи Ноно, Лучано Берио, Валентин Сильвестров, Кадзуо Фукусима и др.), многие из которых посвящали ему свои сочинения.

Педагогическая деятельность 
Преподавал в Академии Святой Цецилии и в Академии Киджи в Сиене. Среди учеников Гаццеллони — Роберт Эйткен, Кэрол Винценц, американский джазовый музыкант Эрик Дольфи и др.

Признание 
В родном городе проводят музыкальный фестиваль имени Гаццеллони.

Примечания

Литература 
 Granzotto E. Il flauto d’oro: la vita di Severino Gazzelloni. Torino: ERI Edizioni Rai, 1984

Ссылки 
 
 Страница на сайте IMDB

Академические музыканты Италии
Преподаватели Музыкальной академии Киджи
Музыкальные педагоги Италии